

Lokalizacje

Niemcy 
 Fürsteneck – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freyung-Grafenau

Inne 
 Zamek Fürsteneck w Eiterfeldzie
 Zamek Fürsteneck koło Oberkirch-Butschbach